Крапо́ткин — русская фамилия. Известные носители:

 Крапоткин, Алексей Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8876; 1 февраля 1852.
 Крапоткин, Иван Акимович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7908; 26 ноября 1847.

См. также 
 Кропоткин